Proba de sabie masculin pe echipe la Campionatul Mondial din 2016 s-a desfășurat pe 25 și 27 iulie la Rio de Janeiro, Brazilia. Faza de calificare au avut loc pe Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx Arena) din cartierul Urca, iar finala s-a ținut pe Arena Carioca (Sala 3) din Parcul Olimpic din Barra.

Medaliați

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

A 2-a jumătate

Meciuri de clasament

Tablou de 5-8

Tablou de 9-16

Tablou de 13-16

Clasament final

Referințe
 Țări participante  la Federația Internațională de Scrimă
 Tablouri competiționale  pe fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2016